Wahlkreis 67 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 67
 Landtagswahlkreis 67